Балыково — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Балыково — посёлок, существовавший до 1958 года, ныне входящий в состав городского округа ЗАТО город Саров.

Примечания